IWF pode se referir a:

 Federação Internacional de Halterofilismo (da sigla em inglês: International Weightlifting Federation)
 Federação Independente de Wrestling (da sigla em inglês: Independent Wrestling Federation)
 Internet Watch Foundation

Desambiguação